Il singolare del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Higueras che ha battuto in finale Jimmy Arias 7-5, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (secondo turno)
 José Higueras (quarti di finale)
 Mats Wilander (terzo turno)
 Peter McNamara (secondo turno)
 José Higueras (Campione)
 Andrés Gómez (quarti di finale)
 Mel Purcell (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (secondo turno)

 John Alexander (primo turno)
 Jimmy Arias (finale)
 Van Winitsky (primo turno)
 Pablo Arraya (quarti di finale)
 Kim Warwick (primo turno)
 Jimmy Arias (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (secondo turno)
 Fernando Luna (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1982